Сергей Горин:
 Горин, Сергей Анатольевич (род. 1958) — российский врач-психиатр, психотерапевт,
 Горин, Сергей Борисович (1990—2022) — российский офицер, майор. Герой Российской Федерации (2022).